Izabelin – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Izabelin.

Zobacz też 
 Izabelin

Przypisy 

Izabelin